Braggs ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Braggs (Alabama)
 Braggs (Oklahoma)

Personen:
 Glenn Braggs (* 1962), US-amerikanischer Baseballspieler der MLB
 Teresa A. Braggs (* 1997), indische Dokumentarfilmerin
 Torraye Braggs (* 1976), US-amerikanischer Basketballspieler der NBA

Siehe auch:
 Bragg